Historias de la puta mili peut faire référence à :
 Historias de la puta mili, bande dessinée espagnole créée en 1986 par le dessinateur Ivà pour la revue satirique El Jueves,
 Historias de la puta mili, série télévisée humoristique espagnole de 13 épisodes, adaptation de la bande dessinée homonyme, diffusée sur Telecinco en 1994 et récompensée du prix Ondas,
 Historias de la puta mili, film espagnol réalisé par Manuel Esteban, adaptation de la bande dessinée homonyme, sorti en 1994.